Балдуин V Јерусалимски (август 1177 – август 1186) био је јерусалимски краљ од 1185. до 1186. године.

Биографија 

Балудин је син јерусалимске краљице Сибиле. Дана 20. новембра 1183. године крунисан је за краља. Након смрти краља Балдуина IV Јерусалимског регенство је требало да преузме Ремон III од Триполија. Балдуин IV умире 1185. године. Тада је Балдуин V имао свега седам година. Иако се у почетку противио захтевима барона да преузме круну, Ремон ипак пристаје јер је то била изричита жеља бившег краља. Међутим, Балудин умире само годину дана касније у Акру, у дворцу Жосцелина III.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1177.
Умрли 1186.
Краљеви Јерусалима